Leverenz ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Leverenz (* 1951), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Bernhard Leverenz (1909–1987), deutscher Politiker (FDP)
 Caitlin Leverenz (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin
 Fritz Leverenz (* 1941), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Lewerenz
 Lewerentz
 Leferenz